Тихончук — фамилия. Известные носители:

 Тихончук, Семён Аврамович (1903—1967) — генерал-майор танковых войск СССР, генерал бригады Народного войска польского.
 Тихончук, Роман Георгиевич (род. 1977) — украинский и российский политик, предприниматель. Глава администрации Евпатории.